NGC 663 (другое обозначение — OCL 333) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Кассиопея. В скопление входит 80 звёзд.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

NGC 663 содержит много звёзд Be.

Примечания 

 

0663
Кассиопея (созвездие)
Рассеянные скопления
Объекты Колдуэлла
Объекты Коллиндера